Diederik Volmer (1661-?), burgemeester van Groenlo
 Johannes Gerardus Charles Volmer (1865-1935), Nederlands accountant en hoogleraar
 Joost Volmer (1974), Nederlands oud-profvoetballer. 
 Jimmy Volmer, personage uit de animatie serie South Park

Zie ook 
 Butler-Volmer-vergelijking